Apo-Insel () bezeichnet:

 Apo (Negros Oriental), eine Insel der Philippinen vor Negros
 Apo (Occidental Mindoro), eine Insel der Philippinen vor Mindoro